Black Gin Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Black Gin Creek (Broken River), Nebenfluss des Broken River (Bowen River) in Queensland
 Black Gin Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Black Gin Creek (Langdon River), Nebenfluss des Langdon River (Gilbert River) in Queensland
 Black Gin Creek (Rollston River), Nebenfluss des Rollston River in Queensland